La nazionale Under-17 di pallavolo maschile della Grecia è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo della Grecia con un'età inferiore di 17 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Grecia.

Rosa

Risultati

Campionato europeo Under-17

Collegamenti esterni
 

 U-17
Grecia